Harry Howard peut faire référence à:

 Harry Howard (1871–?), footballeur anglais
 Harry Howard (1874–?), footballeur australien
 Harry Howard (1930–2000), architecte paysagiste australien
 Harry Howard, guitariste australien

Voir aussi
 Henry Howard
 Harold Howard